— битва, которая произошла 16 октября 1555 году на острове Ицукусима в провинции Аки (совр. префектура Хиросима) между войсками рода Мори под командованием Мори Мотонари и рода Оути под командованием Суэ Харукаты. Она завершилась победой Мори Мотонари, которая открыла ему путь к завоеванию региона Тюгоку. С другой стороны, разгром сил Оути повлек быстрый упадок и уничтожение этого когда-то могущественного рода. Эта битва является одной из самых выдающихся в военной истории Японии.

Литература 
 香川正矩『陰徳太平記』(Кагава Масанори. Интоку Тайхэйки) 田修, 下房俊一訳）、教育社、1980
 森本 繁『戦史ドキュメント 厳島の戦い』(Моримото Сигэру. Битва при Ицукусиме в исторических документах) 学研Ｍ文庫、2001年） ISBN 4-05-901034-0
 Turnbull, Stephen (1998). 'The Samurai Sourcebook'. London: Cassell & Co.
 West, C.E. and F.W. Seal (2005). 'Battle of Miyajima.' Samurai Archives, Accessed 28 July 2005.

Ссылки 
 Битва при Ицукусиме 

Ицукусима
1555 год
Сражения 1555 года